Haynau, német családnév
 Julius Jacob von Haynau osztrák katonatiszt
 Haynau, Chojnów lengyelországi város német neve

Más, hasonló név:
 Hainau németországi falu